Aethusa segetalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Clemens Maria Franz von Boenninghausen. Aethusa segetalis ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
segetalis